Сэр Го́тфрид Кне́ллер (правильнее Кни́ллер), в английской традиции Го́дфри Не́ллер (, ; 8 августа 1646, Любек, Священная Римская империя — 19 октября 1723, Лондон, Королевство Великобритания) — немецкий (по другим определениям — английский) живописец, наиболее популярный портретист Великобритании рубежа XVII–XVIII веков. Был посвящён в рыцари правителем Нидерландов и королём Англии Вильгельмом III. Георг I пожаловал ему достоинство баронета.

Биография 
Готфрид Кнеллер родился 8 августа 1646 года в северогерманском городе Любеке. Ученик Фердинанда Бола в Амстердаме; провёл несколько лет в Венеции, изучал там произведения Тициана и Тинторетто.

Поселившись с 1674 года в Лондоне, состоял до конца своей жизни королевским придворным живописцем и исполнял заказы, во множестве сыпавшиеся к нему со стороны английской знати. Большой успех имели его портреты десяти красавиц двора Вильгельма III, созданные в подражание аналогичной серии его предшественника Питера Лели. Для зала заседаний виговского клуба «Кит-Кэт» создал не менее сорока портретов его членов; этот формат портрета (чуть меньше поясного) получил название «кит-кэт».

Кнеллер писал чрезвычайно быстро и только одни головы; остальное в его портретах дописывали ученики и помощники. Произведения его часто рассчитаны на театральный эффект.

Во время первого путешествия русского царя Петра Великого за границу в Утрехте был написан его портрет, не раз воспроизвёденный в гравюрах (оригинал находится в Хэмптон-корт, близ Лондона; копии Белли — в Эрмитаже). В Эрмитаже также есть и другие образцы работ этого художника: портреты философа Локка, стольника П. И. Потёмкина и резчика и скульптора Г. Гиббонса.

Был придворным художником королей Карла II, Вильгельма III и Георга I. Кнеллеру позировали в разное время десять европейских монархов, в том числе французский король Людовик XIV. Готфрид Кнеллер умер 19 октября 1723 года в британской столице.

Галерея

Примечания

Литература 

Документы и свидетельства современников
 
Основные исследования
 
 
 
 
Каталог выставки
 
Другие работы
 
 
 
 
Словари и энциклопедии
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Справочные указатели

Ссылки 
 

Художники Англии XVII века
Художники Германии XVII века
Художники Германии XVIII века
Художники-портретисты Германии
Баронеты Великобритании
Придворные художники